Санкт-Петербургская биржа — многозначный термин.

 Санкт-Петербургская биржа — крупнейшая биржа Российской империи, существовавшая с 1703 по 1930 год.
 Санкт-Петербургская биржа — российская фондовая биржа, существующая с 1997 года.
 Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа — российская товарно-сырьевая биржа.
 Биржа «Санкт-Петербург» — российская товарно-сырьевая биржа.
 Санкт-Петербургская валютная биржа — российская валютная биржа.